13-й чемпионат Европы по софтболу среди мужчин 2016 проводился в городах Монтегранаро и Сант-Эльпидио-а-Маре (Италия) с 11 по 16 июля 2016 года с участием 10 команд. В Италии мужской чемпионат Европы проводился впервые. Три лучшие команды получали квалификацию на чемпионат мира 2017.

Чемпионом Европы стала (в 9-й раз в своей истории) сборная Чехии, победив в финале сборную Дании. Третье место заняла сборная Бельгии (впервые получив какую-то из медалей мужского чемпионата Европы).

Из-за проливных дождей в последние два дня чемпионата были отменены некоторые матчи классификаций за места ниже четвёртого, команды в итоговой классификации были ранжированы на основании сыгранных до того матчей и занятых мест.

Впервые в чемпионате Европы участвовали сборные Италии и Швеции.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 5 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Шесть лучших команды (три из каждой группы) проходят в классификацию за 1—6 места. Оставшиеся четыре команды играют классификационные матчи за 7—10 места.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—10 места

Классификация за 7—10 места 
Команды играют по круговой системе в один круг; результаты матчей команд из одной группы на групповом этапе учитываются. Затем между парами команд, занявших два верхних места и два нижних, должны были играться матчи за итоговые 7-е и 9-е места, но они были отменены из-за сильных дождей.

Классификация за 1—6 места 
Команды играют по круговой системе в один круг; результаты матчей команд из одной группы на групповом этапе учитываются. Четыре лучшие команды выходят в плей-офф за 1—4 места, две оставшиеся должны были играть матч за 5-е место, но он были отменён из-за сильных дождей.

 Проходят в плей-офф за 1—4 места

Плей-офф 
Матч за 3-е место не проводился, из двух проигравших в полуфиналах команд 3-е место заняла команда Бельгии, имевшая более высокое, чем команда Нидерландов, место в классификации за 1—6 места.

Итоговая классификация 

 Команды, квалифицированные на чемпионат мира 2017

Примечания 

2016 год в софтболе
2016
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Италии
Чемпионаты Европы в Италии
Софтбол
Июль 2016 года